De Grand Prix-wegrace van Aragón 2016 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 25 september 2016 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

In de Moto3 werd Brad Binder tot kampioen gekroond door het behalen van een tweede plaats in de race, wat genoeg was om voldoende voorsprong te houden op zijn laatste rivalen Enea Bastianini en Jorge Navarro.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Aragón